Amerikai Egyesült Államok
 Darrington (Washington)

 Egyesült Királyság
 Darrington (West Yorkshire)